Tre Kronor – stemma nazionale della Svezia
 Tre Kronor – castello reale del XVI secolo situato a Stoccolma, oggi distrutto
 Tre Kronor – soprannome della Nazionale di hockey su ghiaccio maschile della Svezia
 HMS Tre Kronor – nave della marina svedese
 Tre kronor – soap opera svedese

Pagine correlate 
 Triple Crown
 Tre corone (disambigua)